A50 oder A 50 steht für:
 Audi 50, deutscher Pkw
 Austin A50 Cambridge, britische Mittelklasse-Limousine
 FAW Junpai A50, chinesische Limousine
 Junkers A 50, deutsches Leichtflugzeug
 Zone A50, eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Bafia-Sprachen

Autobahnen und Autostraßen:
 Autobahn A50 (Schweiz) in der Schweiz
 Autoroute A50 in Frankreich
 Autostrada A50 in Italien
 Autovía A-50 in Spanien
 A50 road in England
 A 50, vorgesehener Name eines Teils der Bundesautobahn 4 in Deutschland
 Rijksweg 50 in den Niederlanden
 Autostrada A50 (Polen) in Polen

A-50 steht für:
 Berijew A-50, russisches AWACS-Flugzeug
 Astra A-50, spanische Pistole, siehe Liste der Handfeuerwaffen/A #Astra

A.50 steht für:
 Fiat A.50, italienischer 7-Zylinder-Sternmotor

Siehe auch:
 Alster (A 50), Flottendienstboote der Deutschen Marine

A50